Гу́ткнехт () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Гуткнехт, Даниэль — швейцарский кёрлингист.
 Гуткнехт, Марианна — швейцарская кёрлингистка.
 Гуткнехт, Эдуард (род. 1982) —  немецкий боксёр.